Point Blank – miasto w stanie Teksas w Stanach Zjednoczonych
 Point Blank – album Bonfire
 Point Blank – album Nailbomb